Финал Кубка России по футболу 1994/1995 годов состоялся 14 июня 1995 года на стадионе «Лужники» в Москве. Победу одержало московское «Динамо», выиграв в серии послематчевых пенальти у «Ротора». Матч транслировался по ОРТ.

В матче не смогли принять участие динамовцы Дмитрий Черышев, Юрий Ковтун и Олег Терёхин, заигранный в этом розыгрыше Кубка за «Сокол», а также заигранные за ЦСКА — Сергей Колотовкин, Александр Гришин, Владимир Семёнов. По ходу встречи москвичи остались ещё и без Равиля Сабитова, который получил травму. Главному тренеру «Динамо» Константину Бескову пришлось включить в заявку на матч пять игроков дубля: Михаила Жаринова и Сергея Богомолова, ранее никогда не игравших за основу, а также Руслана Ишкинина, Андрея Дёмкина и Игоря Некрасова. «Ротору» не смог помочь Валерий Есипов, получивший красную карточку в полуфинале.

Основное время матча закончилось безголевой ничьей. Главные события матча случились в концовке дополнительного времени. Москвичам пришлось сделать вынужденную замену, так как Андрей Кобелев получил травму и не смог продолжить матч, а затем, на 115-й минуте арбитр Игорь Синер назначил 11-метровый штрафной удар в ворота «Динамо». Мяч после удара Олега Веретенникова с пенальти попал в штангу. На 116-минуте матча за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Сергей Подпалый. Послематчевая серия пенальти, в которой было нанесено 16 ударов, стала самой продолжительной в финалах Кубка России. Первые 14 ударов оказались точными, а удар игрока «Ротора» Игоря Корниеца отразил вратарь. Решающий удар динамовца Сергея Шульгина оказался точным. Так московское «Динамо» впервые завоевало Кубок России.

По решению администрации стадиона «Лужники», РФС и клубов-финалистов весь сбор за проданные билеты был перечислен в помощь пострадавшим от землетрясения на Сахалине.

Путь к финалу

Игра

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 1995 году
Матчи ФК «Динамо» Москва
Футбольные соревнования в Москве
События 14 июня
Июнь 1995 года
1995 год в Москве
ФК «Ротор»